Ryszard Rogala  (1929–2021) – polski specjalista w zakresie budownictwa wodnego/hydrotechniki prof. dr hab. inż. Politechniki Wrocławskiej.
 Ryszard Rogala  (ur. 1975) – polski sztangista, srebrny i brązowy medalista letnich igrzysk paraolimpijskich w 2004 i 2008

Przypisy